Сызыр () — топоним в Турции.

 Сызыр — водопад на реке Гёксу, притоке реки Кызылырмак.
 Сызыр — деревни в окрестностях Гемерека в турецкой провинции Сивас.